Kew Gardens – complesso di serre e giardini in Inghilterra
Kew Gardens – zona di New York
Kew Gardens – racconto di Virginia Woolf